Šumice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Šumice (okres Uherské Hradiště)
 Šumice (okres Brno-venkov)
 Šumice (okres Znojmo)
 Viničné Šumice (okres Brno-venkov)